Pašman je vesnice v severní části stejnojmenného ostrova v Jaderském moři, jižně od Zadaru. Je hlavním sídlem stejnojmenné opčiny. Leží na poloostrově naproti vesnici Turanj na pevnině. V blízkosti se nachází ostrov Babac.

Obyvatelstvo 
V obci žilo v roce 2011 392 obyvatel.

Externí odkazy 
 
 

Pašman (opčina)
Vesnice v Zadarské župě